Statisticile pentru sezonul La Liga 1958–59.

La acest sezon au participat următoarele cluburi:

Clasament 

Sezoane La Liga
1958 în fotbal
1959 în fotbal